Pompejusze